Amerikai Egyesült Államok
McNutt (Mississippi)
McNutt (Nyugat-Virginia)